Арбанашки се може односити на:

 Арбанашки језик (арберешки језик), језик којим говоре Арбанаши (Арбереши) у Италији
 Арбанаши (мањина) (Арбереши), мањина у Италији албанског порекла

 /дијалект (неправилно арбанаски говор/дијалект), говор/дијалект којим говоре Арбанаси у Хрватској
 , заједница у Хрватској албанског порекла

 Арбанашки језик (неправилно арбанаски језик), језик којим говоре Арбанаси, народ у јужној Европи
 Арбанаси (народ), народ у јужној Европи

 Арбанашки језик, старији назив за албански језик у српском језику
 Арбанаши (народ), старији назив за Албанце у српском језику

Види још 

 Арбанашки језик, вишезначна одредница